David Marshall puede hacer referencia a:

David James Marshall, futbolista escocés;
David Ronald Marshall, activista británico;
David Saul Marshall, líder político de Singapur.